Hari Khadka (Catmandu, 26 de novembro de 1976) é um futebolista nepalês. Atua no Nepal Police Club.

Ligações externas 

 Profile on National-Football-Teams.com 

Futebol do Nepal
Futebolistas do Nepal